Jeleniewo (plaats), plaats in Polen
 Jeleniewo (gemeente), gemeente in Polen